Wonder Woman est une super-héroïne de comics. Son nom a inspiré :
 Wonder Woman, série télévisée américaine diffusée de 1975 à 1979 ;
 Wonder Woman, téléfilm de Vincent McEveety sorti en 1974 ;
 Wonder Woman, film d'animation de Lauren Montgomery sorti en 2009 ;
 Wonder Woman, film de Patty Jenkins sorti en 2017 ;
 Wonder Woman: Bloodlines, film d'animation de Sam Liu et Justin Copeland sorti en 2019 ;
 Wonder Woman 1984, film de Patty Jenkins sorti en 2021.